Rude Awakening pode se referir a:

 Rude Awakening, álbum da banda Megadeth;
 Rude Awakening, DVD de show da banda Megadeth;
 Rude Awakening, filme de 1989;
 Rude Awakening, programa da MTV;
 Rude Awakening (série de TV), série de televisão estrelada por Sherilyn Fenn.

Desambiguação